AFPI est un sigle qui peut signifier :

 Association de formation professionnelle de l'industrie, organisme de formation continue rattaché à l'UIMM ;
 Association française des professionnels de l'Internet ;
 Association française des ports intérieurs ;
 Association française pour la propriété industrielle, fondée par Charles-Alexandre Thirion.